Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2009 года прошёл с 9 по 11 января в Херенвене (Нидерланды).

Результаты чемпионата

Среди женщин

Отдельные дистанции

Общий зачёт

Среди мужчин

Итоги забегов

Общий зачёт

Ссылки 
 Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2009 на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
2009
2009 год в конькобежном спорте
Январь 2009 года
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Спорт в Нидерландах в 2009 году
конькобежный
Чемпионаты Европы в Нидерландах